

Geografia 
 Pimenta – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais, parte della mesoregione dell'Oeste de Minas e della microregione di Formiga

Persone 
 Adhemar Pimenta (1896-1970) – allenatore di calcio brasiliano
 Adriano Pimenta (1982) – calciatore brasiliano
 Agostinho Pimenta (1540-1619) – poeta portoghese
 Edmilson Gonçalves Pimenta (1971) – ex calciatore brasiliano
 Fernando Pimenta (1989) – canoista portoghese
 Joaquim Pimenta de Castro (1836-1918) – politico portoghese
 Luís Pimenta (1981) – allenatore di calcio portoghese
 Simon Ignatius Pimenta (1920-2013) – cardinale e arcivescovo cattolico indiano

Altro 
 Pimenta – singolo di MC Biel del 2014
 Pimenta – genere di piante appartenente alla famiglia delle Myrtaceae